А́дажский край () — административно-территориальная единица Латвии, в регионе Видземе. Административным центром края является посёлок Адажи.

Образован в 2006 году из Адажской волости. Внутреннее деление края на волости отсутствовало.

В 2021 году в результате новой административно-территориальной реформы к краю была присоединена Царникавская волость, бывшая территория края была преобразована в Адажскую волость и образован новый укрупненный Адажский край, а посёлок Адажи выделен в отдельную административно-территориальную единицу.

Национальный состав 
Национальный состав населения края по итогам переписи населения Латвии 2011 года был распределён таким образом:

Территориальное деление 
 город Адажи ()
 Адажская волость ()
 Царникавская волость ()

Примечания 
Комментарии

Ссылки

Ссылки 
 Официальный сайт Адажского края 

Видземе

Появились в 2009 году в Латвии
Административные единицы, образованные в 2009 году